

Francia
 Almont-les-Junies
 Cuisy-en-Almont

Stati Uniti
 Almont (Colorado)
 Almont (Dakota del Nord)
 Almont (Michigan)

Pagine correlate 
Almonte